Реакция Вассермана:
 Реакция Вассермана (RW или ЭДС-Экспресс Диагностика Сифилиса) — устаревший метод диагностики сифилиса.
 «Реакция Вассермана» — телепередача с Анатолием Вассерманом.